A Força do Amor (álbum)
 A Força do Amor (telenovela)
 Breathless (filme) — filme de 1983, com Richard Gere, conhecido no Brasil como A Força do Amor
 Força do Amor — álbum da cantora Andrea Fontes

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão